Friend (englisch für Freund) steht für

 Friend (Klettergerät), spezielles Klemmgerät, eine wiederentfernbare Klettersicherung, die in Rissen, Spalten und Öffnungen im Fels verankert wird.
 Friend-Funktion, spezielle Steuerung der Sichtbarkeit von Funktionen in manchen objektorientierten Programmiersprachen
 Friend (Film), südkoreanischer Film von 2001
 Friend Motors Corporation, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Friend ist der Familienname folgender Personen:

 Camille Friend, amerikanische Friseurin
 Carl E. Friend (1869–1948), US-amerikanischer Politiker
 Cynthia M. Friend (* 1955), US-amerikanische Chemikerin
 George Friend (* 1987), englischer Fußballspieler
 Hugo Friend (1881–1966), US-amerikanischer Weitspringer und Hürdenläufer
 James Friend, britischer Kameramann
 John Albert Newton Friend (1881–1966), britischer Chemiker
 Oscar J. Friend (1897–1963), US-amerikanischer Schriftsteller, Herausgeber und Literaturagent
 Richard Henry Friend (* 1953), britischer Physiker
 Rob Friend (* 1981), kanadischer Fußballspieler
 Rupert Friend (* 1981), englischer Schauspieler
 William Benedict Friend (1931–2015), US-amerikanischer Geistlicher, Bischof von Shreveport

Friend ist der Name folgender Orte:

 Friend (Kansas), ein Ort im US-Bundesstaat Kansas
 Friend (Nebraska), ein Ort im US-Bundesstaat Nebraska
 Friend (New York), ein Ort im US-Bundesstaat New York
 Friend (Oregon), ein Ort im US-Bundesstaat Oregon

Siehe auch:
 Freund
 Friends (Begriffsklärung)